Kerstein ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Kerstein (1904–1979), Apotheker und Chemiehistoriker
 Myron Kerstein, US-amerikanischer Filmeditor
 Ursel Kerstein (1931–2013), Bremer Politikerin (SPD)